Jantschulowa ist der Familienname folgender Personen:

 Petja Jantschulowa (* 1978), bulgarische Beachvolleyballspielerin
 Zwetelina Jantschulowa (* 1975), bulgarische Beachvolleyballspielerin